Смешанная сборная Англии по кёрлингу — смешанная национальная сборная команда (составленная из двух мужчин и двух женщин), представляет Англию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Англии ().

Результаты выступлений

Чемпионаты мира

Чемпионаты Европы 

(данные отсюда:)

См. также 
 Мужская сборная Англии по кёрлингу
 Женская сборная Англии по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Англии по кёрлингу
 Сборная Англии по кёрлингу на колясках
 Смешанная парная сборная Англии по кёрлингу на колясках
 Мужская сборная ветеранов Англии по кёрлингу
 Женская сборная ветеранов Англии по кёрлингу

Примечания

Ссылки 
 Англия -- Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Ассоциации кёрлинга Англии

Англия
Кёрлинг в Англии
Кёрлинг